Schenck von Tautenburg ist der Name eines Adelsgeschlechts, siehe Schenk von Vargula #Schenck von Tautenburg

Schenck von Tautenburg ist der Familienname folgender Personen:

 Friedrich Schenck von Tautenburg (1503–1580), Erzbischof von Utrecht
 Georg Schenck von Tautenburg (1480–1540), Statthalter von Friesland, Overijssel, Drenthe und Groningen
 Rudolph Schenck von Tautenburg (1416), sächsischer Amtshauptmann